Roy Harper puede referirse a:
 Roy Harper, músico inglés;
 Roy Harper (cómic), personaje de DC Comics; o
 Roy Winfield Harper, juez de Estados Unidos.